Wroxall ist der Name folgender Orte:
 Wroxall (Isle of Wight)
 Wroxall (Warwickshire)